Яніна — жіноче ім'я, варіант імені Яна
 Яніна — співак Пуерто-Рико
 Яніна — видавництво краєзнавчої літератури у місті Біла Церква
 Янина (герб) (Janyna, Pole w Polu, Szczyt w Szczycie, Zgraja) — родовий герб польської, української, литовської та білоруської шляхти.

Яніна — місто в Греції
 Яніна — ном в Греції
 Яніна — озеро на північному заході Греції
 Яніна — грецький острів

Яніна — село і громада в Хорватії

Яніна — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Яніна — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Яніна — село в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Яніна — частина села Дучкі в гміні Воломін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Яніна — частина села Лісиці в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства

 Яніна — польський та український шляхетський герб

Футбольні клуби 
 Яніна — колишній польський етнічний клуб з футболу у місті Золочів
 ПАС Яніна — професійний грецький футбольний клуб з міста Яніна, Греція

Примітки